{{DISPLAYTITLE:(20063) 1993 RC4}}

A (20063) 1993 RC4 egy kisbolygó a Naprendszerben. Eric Walter Elst fedezte fel 1993. szeptember 15-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20001–20500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói